Нильс Ландгрен (; род. 1956) — шведский джазовый музыкант, исполняющий 
фанк, R&B, соул, играя преимущественно на тромбоне. Известен по своему сотрудничеству с известными исполнителями и коллективами, такими как: ABBA, The Crusaders, Вайклеф Жан, Эдди Харрис, Джо Сэмпл, Херби Хэнкок и многими другими.

Биография 
Нильс родился в Стокгольме в 1956 году. В 6 лет Нильс начал играть на ударных, в 13 играл на тромбоне, с тех лет он полюбил этот инструмент и играл на нём всю свою жизнь.
В колледже Нильс учился классической музыке, там же он познакомился с известнейшим шведским фолк-музыкантом Ингмаром Роосом, который представил его австрийскому саксофонисту и профессору Венской Академии искусств Эйе Теллину. Вернувшись на родину в Швецию, Нильс начал свою карьеру джазового музыканта. Он много работал в студиях. По его собственным воспоминаниям, Нильс участвовал в записи не менее чем 500 альбомов различных артистов.
Нильс много лет сотрудничал с популярным коллективом ABBA, кроме того, ему довелось работать с The Crusaders, Эдди Харрисом и даже с Херби Хэнкоком.

В 1983 году был выпущен его дебютный альбом, Planet Rock, за ним последовали релизы Streetfighter (1984), You Are My Nr 1 (1985), Miles from Duke (1987), Chapter Two 1 и Follow Your Heart (1989). Нильс также выступал в качестве певца, аранжировщика, актёра, танцора и телеведущего.
Позднее, в 1995 году Нильс создает свою группу Nils Landgren & Funk Unit, в которой он до сих пор выступает. Альбом Paint It Blue был выпущен уже на лейбле ACT (1997) и принёс ещё больший успех Нильсу Ландгрену. Его коллектив Funk Unit совершил турне вместе с ним по Германии.

В 2004, после двухлетнего творческого отпуска, Нильс Ландгрен выпустил альбом Funky Abba, а в 2005 — Creole Love Call вместе с легендарным клавишником Джо Семплом, здесь Нильс впервые начал петь. Далее Нильс выпустил альбом Licence to Funk. В конце 2008 был издан диск Christmas With My Friends II, в 2010 году вышел Funk For Life.

В 2011 году был издан новый альбом музыканта, The Moon, the Stars and You, выдержанный в стиле Smooth Jazz. В его записи приняли участие Джо Семпл и французский аккордеонист Ричард Галлиано.

Дискография 
 Planet Rock (1983)
 Streetfighter (1984)
 You are my Nr. 1 (1985)
 Miles from Duke (1987)
 Chapter Two 1 (1987)
 Chapter Two 2 (1989)
 Untitled Sketches (1991)
 Red Horn (1992)
 Ballads (1993/98)
 Live in Stockholm (1994–1995)
 Paint it Blue (1996)
 Gotland (1996)
 Swedish Folk Modern (1997–98)
 Live in Montreux (1998)
 5000 Miles (1999)
 Layers of Light (1999–2001)
 Fonk Da World (2001)
 Sentimental Journey (2002)
 Funky ABBA (2004)
 Creole Love Call (2005)
 Salzau Music on the Water (2005)
 Christmas With My Friends (2006)
 License To Funk (2007)
 Funk For Life (2010)
 The Moon, the Stars and You (2011)
 Teamwork (2013)
 Redhorn Collection (2014)
 Unbreakable (2017)

Награды 

 Litteris et Artibus (2016)

Примечания

Ссылки 
 

Трубачи Швеции
Персоналии по алфавиту
Награждённые шведской медалью Litteris et Artibus
Почётные доктора Карлстадского университета